Пуктыш — село в Щучанском районе Курганской области, центр Пуктышского сельского поселения.

География 
 Ближайшие города
 Щучье — районный центр,40 км
 Шумиха — 70 км

История 
Вероятное происхождение названия от тюрк. «Туктыш» — стоянка, стойбище.
Впервые упоминается в 1854 году по случаю закладки каменного храма, освященного в 1862 году в честь Иоанна Предтечи. Настоятель — Дроздов (инициалы не читаются).

По данным переписи 1881 года, с. Пуктыш насчитывает 208 дворов, с населением 1138 жителей и относится к Чумлякской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Расстояние до уезда — 85 верст, до волости — 23 версты. В селе имеются: церковь, каменная, с одним штатом служителей, школа деревянная, три деревянных ветряных мельницы.

Население

Предприятия и организации 
ТОО «Спартак» — животноводство, зерновые культуры

Люди, связанные с селом 
 Карамышев, Георгий Петрович (1896—1956) — участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Советский военный деятель. Генерал-майор.
 Тарасов, Николай Ефимович (псевдоним — «Соболев») (1904 — после 1945) — советский военный разведчик, майор РККА, позднее полковник РОА.
 Худяков, Николай Александрович (1925—1945) — уроженец села, Герой Советского Союза (1944).

Примечания

Источники 
 «Список мест Оренбургской губернии». 1881 г. Архив ЧОУНБ
 «Добровольцы Урала». 1980 г. Свердловск

Населённые пункты Щучанского района